Waffenbruder ist
 eine Anrede unter Waffenstudenten
 umgangssprachlich ein Partner eines Defensivbündnisses
 im Rittertum bzw. Militärjargon die Bezeichnung für einen Mitkämpfer

Siehe auch:
 Waffenbrüder
 Waffenbrüderschaft